Pinzenhof ist der Ortsname von

 Pinzenhof (Kemnath), Ortsteil der Stadt Kemnath, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pinzenhof (Parkstein), Ortsteil des Marktes Parkstein, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Pinzenhof (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern

Siehe auch:
 Pinsenhof